Я́рцев — русская фамилия; женская форма .

Известные носители

А 
 
 Ярцев, Аникита Сергеевич (Ярцов; 1737—1819) — русский деятель горнозаводской промышленности, директор высшего Петербургского горного училища.

В 
 Ярцев, Виктор Владимирович (1904—1940) — 1-й заместитель народного комиссара связи СССР, майор государственной безопасности.
 Ярцев, Владимир Егорович (1924—1956) — Герой Советского Союза.

Г 
 
 Ярцев, Григорий Фёдорович (1859—1918) — русский художник-пейзажист и путешественник.

Д, К, М 
 Ярцев, Денис Николаевич (род. 1990) — российский дзюдоист, двукратный призёр чемпионатов мира, МСМК.
 Ярцев, Константин Николаевич (1917 — ?) — советский партийный и государственный деятель.
 Ярцев, Максим Михайлович (1914—1997) — советский работник сельского хозяйства, бригадир тракторной бригады, Герой Социалистического Труда;

Н

П 
 Ярцев, Пётр Михайлович (1870—1930) — русский театральный критик, драматург, режиссёр.
 Ярцев, Павел Петрович (1916—1943) — Герой Советского Союза.

Р 
 Ярцев, Рудольф Александрович (1927—2001) — советский и российский конструктор ракетного вооружения, лауреат Государственной премии СССР, Почётный авиастроитель.

С 
 Ярцев, Сергей Александрович (1906—1981) — советский оружейник.



Составные фамилии 
 Катин-Ярцев, Юрий Васильевич (1921—1994) — советский актёр театра и кино, театральный педагог. Народный артист РСФСР.

См. также 
 Ярцов
 Ярцево (значения)